Piotr Sabaudzki, zmarł w listopadzie 1332, był prałatem w XIV wieku.

Życiorys 
Piotr był synem Tomasza III Piemonckiego i Wity Chalon . W 1304 roku był dziekanem i kanonikiem w katedrze w Salisbury.

W grudniu 1308 został mianowany arcybiskupem Lyonu i prymasem Galii.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Piotr nie akceptuje stopniowego przejmowania Lyonu przez królów Francji. Dlatego namawia mieszkańców do rewolty, wzywa ich do wzmocnienia murów miejskich, i odkłada na bok historyczny spór między arcybiskupem a kapitułą katedralną, dając powód Filipowi Pięknemu, królowi Francji do wysłania swojego syna Ludwika, króla Nawarry i swojego brata Karola Walezjusza, aby dowodzić armią oblegającą Lyon w 1310. Wojna zakończyła się po interwencji wuja arcybiskupa, Amadeusza V Sabaudzkiego, który niechętnie zgodził się z królem, aby nie stać się kolejną ofiarą. Traktat została podpisana 10 kwietnia 1312. Piotr utracił kontrolę nad Lyonem na rzecz króla. Mieszkańcy Lyonu otrzymali wiele przywilejów, takich jak prawo do ustalenia opłat za obsługę miasta.

Z tego okresu pochodzą dwa dokumenty, z których jeden, duchownych z Lyonu napisany między otwarciem Soboru w Vienne 16 października 1311 i podpisaniem traktatu 10 kwietnia 1312, drugi prokuratora komornika Macon, między podpisaniem ww. traktatu i końcem 1312. Pierwszy stara się pokazać, że spowodowane przez króla wydatki były ogromne, biorąc pod uwagę 150 000 funtów wydanych na turnieje, drugi odwrotnie minimalizuje je, obniżając koszty do 10 000 funtów za turnieje. Z królewskiego skarbca przeznaczono na te wydatki nie tylko 2000 liwrów, ale także dodatkowe 500 liwrów, które król przyznał z "królewskiej hojności" (sua munificentia regalis). Odszkodowania zostały wypłacane arcybiskupowi 27 grudnia 1312.

W 1316 roku jest świadkiem wyboru i koronacji papieża Jana XXII w swoim mieście.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1332